Intratec TEC-DC9 (также известен как TEC-9) — самозарядный пистолет, разработанный в Швеции в 1980-х годах.

Описание 
Пистолет Intratec DC-9 построен на основе автоматики со свободным затвором. Огонь ведется с закрытого затвора, ударно-спусковой механизм ударниковый, одинарного действия. Затвор цилиндрический, расположен внутри трубообразной ствольной коробки, представляющей единое целое с перфорированным кожухом ствола. Рукоятка затвора расположена слева, и служит предохранителем — при её вдвигании в направлении к оси оружия блокируется затвор и ударник. Пистолетная рукоятка, спусковая скоба и горловина магазина выполнены единой деталью из пластика. Прицельные приспособления самого примитивного вида, в принципе нерегулируемые, так как намертво приварены к ствольной коробке. Коробчатые двухрядные магазины имели ёмкость в 20 или 32 патрона (10 патронов — после 1994 года). Сторонними производителями выпускались весьма длинные и непрактичные, но визуально устрашающие магазины на 50 патронов (модель AB-10) вплоть до 2001 года, когда после множества скандалов с участием оружия в криминальных сводках компания-производитель была закрыта.

Использование в мире TEC-9 в числе прочего оружия использовал Дилан Клиболд во время массового убийства в школе Колумбайн (штат Колорадо) в 1999 году.

Варианты 
 TEC-9
 TEC-DC9
 AB-10 (до 2001 года)

В культуре 
TEC-9 с приближенными к реальным характеристиками встречается в видеоиграх, например, в Counter-Strike: Global Offensive данным оружием владеют террористы. Также, в качестве вторичного оружия, присутствует автоматическая модификация пистолета в Warface. Кроме того, различные версии оружия встречаются в художественных фильмах:
 «Старикам тут не место» — использует наёмный убийца Антон Чигур;
 «Город воров»
 «С меня хватит!»
 «Неуловимые»
 сериал «Сыны анархии» — использует Джеки Браун

Американский рэпер Tech N9ne имеет свой псевдоним за быстрый стиль, подобно скорострельности пистолета.

См. также 
 Agram 2000
 Ingram MAC-10

Примечания 

Самозарядные пистолеты по алфавиту
Самозарядные пистолеты Швеции
Пистолеты со свободным затвором
Оружие под патрон 9 × 19 мм Парабеллум
Пистолеты-пулемёты Швеции